Муваталли (Муваталлис) — мужское имя хеттского происхождения. Известные носители:
 Муваталли I — правитель Хеттского царства в XV веке до н. э.
 Муваталли I — царь Гургума в начале X века до н. э.
 Муваталли II — правитель Хеттского царства в 1295—1272 годах до н. э.
 Муваталли II — царь Гургума в 850-х годах до н. э.
 Муваталли III — царь Гургума в 710-х годах до н. э.
  — царь Куммуха до 708 года до н. э.

См. также